KSE 100 – utworzony w listopadzie 1991 roku indeks giełdowy 100 największych spółek notowanych na pakistańskiej giełdzie papierów wartościowych Karachi Stock Exchange.

Ilość punktów

Przypisy

Linki zewnętrzne
 KSE 100 Index (Pakistan) Yearly Returns 

Indeksy giełdowe
Gospodarka Pakistanu